«Дискавери» ( — открытие) — многоразовый транспортный космический корабль НАСА, третий шаттл. Строительство «Дискавери» было начато 27 августа 1979 года, а 9 ноября 1983 года космический челнок был передан в эксплуатацию НАСА. В НАСА имеет обозначение OV-103 (Orbiter Vehicle — 103). Первый полёт «Дискавери» совершил 30 августа 1984 года, стартовав с мыса Канаверал. На момент последнего полёта «Дискавери» был старейшим из действующих шаттлов.

Шаттл «Дискавери» назван по имени одного из двух судов, на которых в 1770-х годах британский капитан Джеймс Кук открыл Гавайские острова и исследовал побережье Аляски и северо-западной Канады. Имя «Дискавери» носило также одно из судов Генри Гудзона, который в 1610—1611 годах исследовал Гудзонов залив. Ещё два «Дискавери» были построены британским Королевским географическим обществом для исследования Северного полюса и Антарктики в 1875 и 1901 годах. Тем же именем («Дискавери») назван космический корабль в фильме «Космическая Одиссея 2001».

Шаттл «Дискавери» доставил на орбиту космический телескоп «Хаббл» и участвовал в двух экспедициях по его обслуживанию.

С «Дискавери» были запущены зонд «Улисс» и три ретрансляционных спутника. «Дискавери» был первым шаттлом, запущенным после катастрофы «Челленджера» (STS-51L). Он же первым полетел после катастрофы шаттла «Колумбия» (STS-107).

На шаттле «Дискавери» (STS-95) 29 октября 1998 года отправился в свой второй полёт астронавт Джон Гленн, которому в тот момент было 77 лет.

Первый полёт российского космонавта на американском космическом корабле был совершён Сергеем Крикалёвым именно на «Дискавери».

Шаттл «Дискавери» завершил свою 27-летнюю карьеру последним приземлением 9 марта 2011 года в 10:57:17 по местному времени. Он сошёл с орбиты, спланировал к космическому центру имени Кеннеди во Флориде и благополучно приземлился. Шаттл был передан в Национальный музей авиации и космонавтики Смитсоновского института в Вашингтоне.

17 апреля 2012 г. специально оборудованный Boeing 747 доставил шаттл с космодрома на мысе Канаверал в Вашингтонский аэропорт имени Даллеса. Отсюда шаттл доставили в филиал Национального музея авиации и космонавтики Смитсоновского института.

Полёты 
С августа 1984 года по март 2011 года шаттл «Дискавери» совершил 39 космических полётов, провёл в космосе 365,5 суток, совершил 5830 оборотов вокруг Земли и пролетел в общей сложности 238,54 млн км.

Эмблемы полётов

Примечания

Ссылки 

 Return to Flight mission STS-114 and STS-121  — НАСА
 Фотографии челнока  на airliners.net
 Последний полёт «Дискавери», фоторепортаж 
 Фото из кабины шаттла 360° 

Космические корабли серии «Спейс шаттл»